Lucie Hradecká e Michaëlla Krajicek erano le detentrici del titolo ma Hradecká ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo. Krajicek ha fatto coppia con Karolína Plíšková ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Belinda Bencic e Kateřina Siniaková.

Bencic e Siniaková hanno poi vinto il torneo battendo Kateryna Bondarenko e Eva Hrdinová in finale con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Michaëlla Krajicek /  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (quarti di finale)

  Vera Duševina /  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Chuang Chia-jung /  Liang Chen (quarti di finale)

Wildcard 

  Kateřina Vaňková /  Markéta Vondroušová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2015
WTA Tour 2015